Cabriolet může být:

 Cabriolet (film) – film režiséra Marcela Bystroně z roku 2001
 Cabriolet (album) – album hudebníka Ivana Krále z roku 2001

Související články 
 kabriolet